Scranton (Arkansas)
 Scranton (Carolina del Sud)
 Scranton (Dakota del Nord)
 Scranton (Iowa)
 Scranton (Kansas)
 Scranton (Pennsilvània)